Schachinger ist der Familienname folgender Personen: 

 Elisabeth Schachinger (1909–1998), deutsche Malerin, Illustratorin und Metallbildnerin
 Gabriel Schachinger (1850–1912), deutscher Maler
 Georg Schachinger (1843–1925), österreichischer katholischer Geistlicher und Politiker
 Hans Schachinger (1888–1952), österreichischer Maler
 Karl Schachinger (1860–1919), österreichischer Politiker
 Mario Schachinger (* 1985), österreichischer Schachspieler
 Marlen Schachinger (* 1970), österreichische Autorin
 Norbert Schachinger (1842–1922), österreichischer Abt und Generalabt der Prämonstratenser
 Norbert Maria Schachinger (1897–1974), österreichischer römisch-katholischer Geistlicher, Benediktiner, Religionspädagoge, Autor und Ordensgründer 
 Rudolf Schachinger (1854–1926), österreichischer Benediktiner und Schulmann
 Tonio Schachinger (* 1992), österreichischer Schriftsteller
 Walter Schachinger (1883–1962), deutscher Maler
 Wolfgang Schachinger (* 1953), österreichischer Sachbuchautor

Schachinger ist der Markenname folgender Firmen:
 Schachinger Logistik, seit 1939 eine Logistikfirma in Österreich